DNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pleurtuit-St. Malo, Dinard, Francia
 DNR – in gergo medico (dall'inglese Do Not Resuscitate): da non rianimare, paziente che ha richiesto la possibilità di non essere rianimato dopo aver subito un arresto cardiaco.
 DNR - sigla di Doneckaja Narodnaja Respublika, Repubblica Popolare di Doneck